Bahne ist der Familienname folgender Person:

 Magnus Bahne (* 1979), finnischer Fußballspieler sowie Torwart der finnischen Nationalmannschaft
 Siegfried Bahne (1928–2004), deutscher Historiker

Bahne ist ebenfalls ein (Zu- oder) Vorname friesischer Herkunft. Er ist am wahrscheinlichsten eine Ableitung von Alban.
 
Die folgenden Personen tragen diesen Vornamen:

 Bahne Rabe (1963–2001), deutscher Rudersportler (Schlagmann)
 Bahne Asmussen (1769–1844), deutscher evangelischer Pastor, Dichter und Lehrer in Nordfriesland

Siehe auch:
 Bane